Flow est un mot anglais signifiant .

Flow peut faire référence à :
 flow, état maximal de concentration, en psychologie ;
 Flow, groupe de musique japonaise ;
 Flow, artiste de graffiti montréalais ;
 Flow, équipement culturel de la ville de Lille, en France.

FlOw peut faire référence à :
 flOw, jeu vidéo édité par thatgamecompany ;

 Yefri Mecredy De La Cruz (1995-), chanteur et auteur-compositeur dominicain de reggae.

Voir aussi 
 Cash flow, capacité d'autofinancement d'une entreprise ou flux de trésorerie
 Flow Festival, festival de musique et de culture urbaine qui se tient à Helsinki, en Finlande

Homonymie de titre